Antônio Francisco (cordelista)
 Antônio Francisco (futebolista)

Desambiguação